Schott puede hacer referencia a:

Personas 
 Basil Myron Schott: arzobispo estadounidense.
 Charles Anthony Schott: científico estadounidense de origen alemán.
 Fernando Schott (1922-2007): diputado, cónsul y empresario chileno.
 George Adolphus Schott, (a veces George Augustus Schott): matemático inglés.
 Otto Schott: químico e investigador de la tecnología del vidrio.
 Penelope Schott: poeta estadounidense.
 Sven Schott: Escritor australiano, coautor de la novela de CF 'Kentash'.
 Adam Schott: Escritor australiano, coautor de la novela de CF 'Kentash'.

Autores de nombres científicos 
 A.Schott - Arthur Carl Victor Schott (1814-1875).
 Ant.Schott - Anton Schott (1866-1945).
 H.Schott - Heinrich Schott (1759-1819).
 Schott - Heinrich Wilhelm Schott (1794 - 1865), botánico austríaco.

Otros 
 5312 Schott: asteroide.
 Estadio Municipal Parque Schott: recinto deportivo de Osorno (Chile).
 Misceláneas de Schott: colección de curiosidades y trivialidades recogidas por Ben Schott.
 Schott music: editorial alemana de música.
 Upgant-Schott: municipio de Alemania.
 Schott AG: fabricante alemán de productos de vidrio.